Two Men and a Woman – cortometraggio del 1913 diretto da Lem B. Parker
Two Men and a Woman – film del 1917 diretto da William Humphrey